

Patronyme 

 Adam Frederik Wivet Paulsen (1833-1907), météorologue danois. 
 Arno Paulsen (1900-1969), acteur allemand.
 Axel Paulsen (1855-1938), patineur norvégien.
 Frederik Paulsen (1950-), milliardaire suédois.
 Friedrich Paulsen (1846–1908), pédagogue et philosophe allemand.
 Johannes Carl Paulsen (1879-1945), violoniste et chef d'orchestre allemand.
 Julius Paulsen (1860-1940), peintre danois
 Lasse Paulsen (1974-), skieur alpin norvégien.
 Louis Paulsen (1833-1891), joueur d'échecs germano-américain.
 Marit Paulsen (1939-2022), femme politique suédoise.
 Rob Paulsen (1956-), acteur américain.

Autres 
 Paulsen, maison d'édition française fondée en 2005.
